Die Reise nach Tilsit steht für:

 Die Reise nach Tilsit (Hermann Sudermann), Heimat-Erzählung von Hermann Sudermann (1917)
 Die Reise nach Tilsit (1939), deutscher Spielfilm von Veit Harlan
 Die Reise nach Tilsit (1969), deutscher Fernsehfilm von Günter Gräwert